Инам Имдад оглу Керимов (; ) — Министр сельского хозяйства Азербайджана.

Биография 
Родился 6 июня 1977 года в городе Баку. 

В 1984—1994 годах учился в Гуманитарной Гимназии в Баку. 

В 1994—1995 годах продолжил образование в . 

В 1995 году поступил на факультет международного права Бакинского Государственного Университета. 

В 1998—2000 годах получил степень бакалавра в области права в Страсбургском университете и в 2000—2002 годах — степень магистра в области права в Университете Сорбонна во Франции. Получил степень доктора права (фр. Docteur en droit) в Университете Сорбонна.

В 2002—2004 годах консультант, в 2004—2012 годах — главный консультант Администрации Президента Азербайджанской Республики.

В 2005—2012 годах секретарь Комиссии Азербайджанской Республики по борьбе с коррупцией.

В 2005—2012 годах возглавлял делегацию Азербайджанской Республики в Группе государств по борьбе с коррупцией Совета Европы. 

С 07.09.2012 по 2018 — председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики. 

С 27 декабря 2016 года — член Совета туризма Азербайджанской Республики.

С 13 июля 2016 года — член Комиссии  по повышению благоприятности бизнес-среды в Азербайджанской Республике и дальнейшему улучшению позиции страны в международных рейтингах.

С 20 апреля 2016 года — член Наблюдательного совета Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

21 апреля 2018 года назначен министром сельского хозяйства Азербайджана.

Владеет английским, французским, персидским и русским языками.

Примечания 

Министры сельского хозяйства Азербайджана
Выпускники Страсбургского университета
Выпускники Парижского университета
Доктора права